

Дніпровська сільська рада — сільське поселення, Біляєвський район, Оренбурзька область

Дніпровська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Вільнянський район
 Дніпровська сільська рада — колишня сільська рада, Запорізька область, Кам'янсько-Дніпровський район
 Дніпровська сільська рада — колишня сільська рада, Херсонська область, Білозерський район
 Дніпровська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівська область, Чернігівський район